Jabber Software Foundation
 JavaServer Faces
 Jeux sans frontières – giochi senza frontiere
 Joint Strike Fighter
Jusef